Rio de Moinhos peut désigner :
au Portugal :
Rio de Moinhos, paroisse civile de la municipalité d'Abrantes, située dans le district de Santarém et la région Centre ;
Rio de Moinhos, paroisse civile de la municipalité d'Aljustrel, située dans le district de Beja et la région de l'Alentejo ;
Rio de Moinhos, paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Rio de Moinhos, paroisse civile de la municipalité de Borba, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo ;
Rio de Moinhos, paroisse civile de la municipalité de Penafiel, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Rio de Moinhos, paroisse civile de la municipalité de Sátão, située dans le district de Viseu et la région Centre.